Exogone edwardsii är en ringmaskart som först beskrevs av Kölliker in Koch 1846.  Exogone edwardsii ingår i släktet Exogone och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
edwardsii